Herfurth ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Herfurth (1889–1946), deutscher Politiker (Zentrum), MdL
 Christian Herfurth (* 1972), deutscher Politiker (CDU)
 Curt Herfurth (1880–1942), deutscher Architekt
 Dana Herfurth (* 1998), deutsche Schauspielerin und Model
 Edgar Herfurth (1865–1950), Leipziger Zeitungsverleger
 Egbert Herfurth (* 1944), deutscher Grafiker
 Emil Herfurth (1887–1951), deutscher Politiker (DNVP, NSDAP)
 Hans-Günter Herfurth (1934–2011), deutscher Diplomingenieur und Manager in der saarländischen Stahlindustrie
 Karoline Herfurth (* 1984), deutsche Schauspielerin, Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Klaus Herfurth (1917–2000), deutscher Zeitungsverleger
 Otto Herfurth (1893–1944), Berufsoffizier und Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944
 Paul Herfurth (1855–1937), deutscher Verleger
 Renate Herfurth (1943–2009), deutsche Gebrauchsgrafikerin, Buchgestalterin und Illustratorin 

Der Weiler Herfurth (Pfatter) ist ein Ortsteil der Gemeinde Pfatter (Landkreis Regensburg).

Siehe auch:
 Herfurthsche Villa
 Herfurt
 Herford
 Herforth
 Herrfurth